Дуби́нина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Дубинина, Зинаида Тимофеевна (1934—2022) — российская карельская поэтесса и переводчица.
 Дубинина, Елена Олеговна (род. 1962) — российский геохимик, член-корреспондент РАН.
 Дубинина, Ирина Сергеевна (1923—2021) — советская пианистка, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Дубинина, Людмила Александровна (1938—1959) — участница туристической группы, погибшей на перевале Дятлова (Северный Урал).